Как закалялась сталь (фильм):
 Как закалялась сталь (фильм, 1942) — художественный фильм, снятый режиссёром Марком Семёновичем Донским в 1942 году.
 Как закалялась сталь (фильм, 1973) — шестисерийный телевизионный фильм режиссёра Н. П. Мащенко с Владимиром Конкиным в главной роли. СССР, 1973.
 Как закалялась сталь (фильм, 1988) — Югославия
 Как закалялась сталь (фильм, 1999) — КНР